Long kan syfta på:

 Lóng – kinesiska, ett djur i kinesisk mytologi, religion och kultur, se Kinesisk drake

Personer med efternamnet Long
 Aaron Long
 Allie Long
 Angel Long
 Ashley Long

 Barry Long
 Billy Long
 Byron Long

 Chester I. Long
 Colin Long (ishockeyspelare)
 Crawford Long

 Dallas Long

 Earl Long
 Edward V. Long

 Frank Belknap Long

 Gene Long
 George S. Long
 Gillis William Long
 Göte Long

 Huey Long

 Jin Long
 John Long
 John B. Long
 John Davis Long
 Justin Long

 Kevin Long
 Kieran Long

 Luz Long

 Marie-Chantal Long
 Matthew Long
 Maxwell Long
 Mike Long

 Naomi Long
 Nia Long

 Oren E. Long

 Patrick Long

 Long Qingquan

 Richard Long
 Richard Long (skådespelare)
 Rose McConnell Long
 Russell B. Long

 Shane Long
 Shelley Long
 Speedy Long

 Thelma Coyne Long

 Walter Hume Long
 William Long

Geografi

Frankrike 

 Long, Somme, kommun i departementet Somme,

Kina
 Long, Baoji – ett härad i Shaanxi-provinsen

Laos 

 Muang Long (distrikt i Laos), Luang Namtha,

Sverige
 Long, Longs socken – en kyrkby i Longs socken i Vara kommun
 Long, Grums socken – en herrgård och gods i Grums socken och kommun

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn
Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Laosförgreningar
WP:Projekt Kina